Andrijivka (oblast Poltava) in de oblast Poltava
 Andrijivka (oblast Zaporizja) in de oblast Zaporizja 
 Andrijivka (oblast Dnipropetrovsk) in de oblast Dnjepropetrovsk
 Andrijivka (oblast Charkov) in de oblast Charkov
 Andrijivka (oblast Donetsk) in de oblast Donetsk